Canadian kan verwijzen naar:
Canadian (Oklahoma), plaats in de Verenigde Staten
Canadian (Texas), plaats in de Verenigde Staten
Canadian (rivier), rivier in de Verenigde Staten